Dalesburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dalesburg (Kentucky)
 Dalesburg (South Dakota)